Ел Акичал има више значења:

 Ел Акичал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Акичал, Ла Мексикана (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Акичал (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Акичал (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Акичал, Ел Пинто (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Акичал, Лаха Сегунда (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику